Tangnan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tangnan (ort), Centrala Visayas, Province of Bohol,

Kina 

 Tangnan (socken), Anhui, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar